SSD est un sigle qui signifie :
Solid-state drive, un matériel informatique de stockage de données.

SSD est un code, qui signifie :
 Soudan du Sud
 selon la norme ISO 3166-1, code alpha-3 (liste des codes pays)
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3

 SSD est un groupe de musique punk du mouvement Straight edge

 Single-Shot multibox Detector (littéralement, en anglais : détection multi-boîte à passe unique), un type de détecteur employé dans le domaine de la vision par ordinateur.

 Società Sportiva Dilettantistica (littéralement, en italien : société sportive amateur), un statut de club de football amateur, en Italie.

Code